Pakking (sedimentologie), de dichtheid van korrelvormige deeltjes
 Pakking (techniek), een afdichting gemaakt van een flexibel materiaal
 Pakking (therapie), koude- en warmtepakking, modder- en veenpakking
 Atomaire pakking en de bijbehorende atomaire pakkingsfactor, oftewel de stapeling en dichtheid daarvan van atomen in een materie